Matthew Wells (hockeyer) (1978), Australisch hockeyer
 Matthew Wells (roeier) (1979), Brits roeier